Коаліція радикальних лівих (), також СІРІЗА () — коаліція лівоорієнтованих партій Греції, заснована 2004 року. Ядро коаліції формує політична партія Сінаспізмос, її лідери послідовно очолювали коаліцію в Грецькому парламенті: Алекос Алаванос (2007—2009) та Алексіс Ципрас (2009 — нині). 25 січня 2015 р. партія перемогла на парламентських виборах у Греції з результатом 36,34 %, отримавши 149 із 300, і сформувала уряд на чолі з Ципрасом, у коаліції з право-популістською партією «Незалежні греки».

В партії існує крайнє ліве крило на чолі з колишніми членами уряду Ципраса міністром енергетики Лафазанісом та фінансів Варуфакісом, яке влітку 2015 планувало вивести Грецію з Єврозони та запровадити драхму як національну валюту, що стало відомо як «Грексіт».

Партії у складі коаліції 
На сучасному етапі до складу коаліції входять такі основні партії (перелік наведено у довільному порядку, без урахування впливу та чисельності партії):

 8 червня 2010 року 4 з 5 депутатів Оновленої комуністичної екологічної лівої партії оголосили про вихід зі складу фракції СІРІЗА у Грецькому парламенті.

Результати на виборах

Примітки

Посилання 

 Офіційна сторінка  
 Денис Пілаш. СІРІЗА: від А до Ω — аналіз історії, ідеології та діяльності Коаліції в контексті грецької політики   // Спільне. — 30 січня 2015
 Сьюзен Уоткинс. Новые левые на Западе: Корбин, Сандерс, Ципрас и компания   // Спільне. — 29 березня 2017
 Гіоргос Сувліс, Леандрос Фішер. Як СІРІЗА перестала хвилюватись і полюбила статус-кво   // Спільне. — 28 серпня 2017

Партії Європарламенту від Греції
Лівосоціалістичні партії
Демократичний соціалізм
Засновані в Європі 2012
Політичні партії Греції